Miejscowości w USA:
 New Lisbon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 New Lisbon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 New Lisbon (ang. New Lisbon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 New Lisbon (ang. New Lisbon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego